Sankt Georgios kyrka kan bland annat avse:

Sankt Georgios kyrka, Stockholm
Sankt Georgios kyrka, Istanbul

Se även 
 S:t Görans kyrka